N98 est un sigle qui peut faire référence à :
 Complications de la fécondation artificielle, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Turbulent (N98), un sous-marin de la Royal Navy ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres